Альер:

 Альер () — населённый пункт и муниципалитет в Испании
 Альер () — коммуна во Франции.
 Варс-Альер-э-Риссе — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.
 Альер, Магда (1915—1981) — мексиканская актриса.